Le sambar peut désigner :
 le sambar, un animal de la famille des cervidés ;
 le sambar, un mets du monde indien.

Informatique :
 Sambar Server